O termo Jet pode referir-se a:

Empresas 
 Jet Airways
 Jet Force Gemini
 Jet Propulsion Laboratory

Outros 
 Jet (Oklahoma)
 Jet (banda)
 Jet (triple play)
 Jet Li
 Jet lag
 Jet set
 Jet ski
 Jet stream

Desambiguação